Szafranki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Szafranki, village du powiat de Białystok
 Szafranki, village du powiat de Mońki 
 Szafranki, village du powiat de Suwałki 

dans  la voïvodie de Mazovie
 Szafranki, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szafranki, village du powiat d'Ostróda